Dalmatia, római provincia (i. e. 32 – i. sz. 480)
Dalmáciai Hercegség, Dalmácia bizánci uralom alatt (870-től az 1060-as évekig)
középkori Dalmát Királyság (1069–1433)
Dalmácia (Velencei Köztársaság), Dalmácia velencei uralom alatt (1409–1797)
újkori Dalmát Királyság (1815–1918)
Dalmácia, történelmi tartomány
Dalmácia, Horvátország egyik régiója

Kapcsolódó szócikkek 
Dalmát Királyság (egyértelműsítő lap)